Miettinen ist der Familienname folgender Personen:

 Antti-Jussi Miettinen (* 1983), finnischer Eishockeyspieler
 Antti Miettinen (* 1980), finnischer Eishockeyspieler
 Camilo Miettinen (* 1986), finnischer Eishockey- und Inlinehockeyspieler
 Hannes Miettinen (1893–1968), finnischer Langstreckenläufer
 Jorma K. Miettinen (1921–2017), finnischer Chemiker
 Rauno Miettinen (* 1949), finnischer Nordischer Kombinierer
 Tommi Miettinen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler